Мамо:

 Мамо — песня, которую представительница России, Анастасия Приходько исполнила на конкурсе песни Евровидение.
 Мамо, Энтони (1909—2008) — мальтийский государственный и политический деятель, первый Президент Мальты.
 Борги-Мамо, Аделаида (1829—1901) — известная итальянская певица (меццо-сопрано).
 Мамо Волде (1932—2002) — эфиопский легкоатлет, бегун на длинные и средние дистанции.
 Мамо Кананда — карстовая пещера в известняках на острове Новая Гвинея.